Lagoo est un patronyme porté notamment par :

 Reema Lagoo (1958-2017), actrice marathi ;
 Shreeram Lagoo (1927-2019), acteur indien.

Homonymie de patronyme